Ramex (: Bruch, Riss) ist ein veralteter Ausdruck für:

 Varikozele und 
 Hodenbruch.